Kopal (hars), half-gefossiliseerd hars
 Qapal, nederzetting in Oost-Kazachstan, vroeger Kopal genaamd